Ameca (rivier), een rivier in Mexico
 Ameca (gemeente), een gemeente in Mexico
 Ameca (stad), de hoofdplaats van deze gemeente
 Amecameca, een stadje in de Mexicaanse staat Mexico, in de volksmond ook Ameca genoemd
 Ameca (vissengeslacht), een geslacht uit de familie van de levendbarende tandkarpers (Goodeidae)